Dvigalo je lahko:

 dvigalo, naprava za vertikalni prevoz ljudi in blaga

Roman 

 Dvigalo, avtor Tomo Podstenšek
 Dvigalo, avtor Erik Sancin